Amblève peut désigner :
 Amblève, une rivière belge ;
 Amblève, une commune germanophone de Belgique.

Voir aussi